Intel Core i7 — семейство микропроцессоров Intel с архитектурой X86-64. Преемник семейства Intel Core 2, наряду с Core i5 и Core i3. Это первое семейство, в котором появилась микроархитектура Intel Nehalem (1-е поколение). Последующие поколения Core i7 были основаны на микроархитектурах Sandy Bridge, Ivy Bridge, Haswell, Broadwell, Skylake, Kaby Lake, Coffee Lake, Cannon Lake, Ice Lake  и Tiger Lake.

Идентификатор Core i7 применяется и к первоначальному семейству процессоров с рабочим названием Bloomfield, запущенных в 2008 и ко множеству последующих. Сама торговая марка Core i7 не указывает на точное поколение процессора, оно обозначено цифрами, следующими за названием бренда Core i7.

Возможности Intel Core i7 

Core i7 содержит ряд новых возможностей по сравнению с предшествующим семейством Core 2:

У процессоров для разъема LGA 1366, FSB заменена на QPI (QuickPath Interconnect). Это означает, что материнская плата должна использовать чипсет, который поддерживает QuickPath Interconnect. На февраль 2012 года эту технологию поддерживали чипсеты Intel X58 и Intel X79.

Core i7 не предназначен для многопроцессорных материнских плат, поэтому имеется только один интерфейс QPI.

Процессоры Core ix для разъёма LGA 1156 (и позже) не используют внешнюю шину QPI. Она не требуется в связи с полным отсутствием северного моста (полностью интегрирован в процессор и связан с ядрами по внутренней шине QPI на скорости 2,5 гигатранзакции в секунду).

Контроллер памяти в Core i7 9xx поддерживает до 3 каналов памяти, и в каждом может быть один или два блока памяти DIMMs. Поэтому материнские платы на s1366 поддерживают до 6 планок памяти, а не 4, как Core 2. Контроллер памяти в Core i7, i5 и i3 на сокете 1156 по-прежнему двухканальный.

Однокристальное устройство: все ядра, контроллер памяти (а в Core i7 8xx и контроллер PCI-E) и кэш находятся в одном кристалле.

 Поддержка Hyper-threading, с которым получается до 12 (в зависимости от модели CPU) виртуальных ядер. Эта возможность была представлена в архитектуре NetBurst, но от неё отказались в Core.
 Прекращена поддержка памяти стандарта DDR2; память стандарта DDR3 поддерживается начиная с 800/1066 MHz, с 4-го поколения (микроархитектура Haswell) начинается поддержка DDR4. Поддерживается только небуферизованная, без поддержки ECC память.
 Поддержка Turbo Boost, с которым процессор автоматически увеличивает производительность тогда, когда это необходимо.
 Со второго поколения в процессор устанавливается встроенное видеоядро.
 Начиная с Sandy Bridge — поддержка DRM-технологии «Intel Insider» для стриминга видео высокой чёткости.
 Поддержка проприетарной закрытой технологии Intel ME, имеющей недокументированную функциональность.
 Поддержка кэша L3.

Примечания 
 В процессорах i7 серии 800 отсутствует внешняя шина QPI, это связано с тем, что процессор полностью поглотил северный мост, следовательно, ни шина FSB, ни QPI не требуется.
 Шина DMI присутствует между аналогами северного и южного моста в системах и с шиной QPI, и с шиной DMI.

Производительность 
Система с одним процессором 2,93 ГГц Core i7 940 была использована для запуска программы испытания производительности 3DMark Vantage и дала результат по процессорной подсистеме в 17 966 условных баллов. Один 2,66 ГГц Core i7 920 дал 16 294 балла. А один 2,4 ГГц Core 2 Duo E6600 дал 4300 тех же условных баллов.

AnandTech испытала технологию Intel QuickPath Interconnect (версия 4,8 ГП/с) и оценила пропускную способность копирования с помощью использования памяти DDR3 частотой 1066 МГц в трёхканальном режиме, в 12,0 ГБ/с. А система 3,0 ГГц Core 2 Quad, использующая память DDR3 1066 МГц в двухканальном режиме, достигла 6,9 ГБ/с.

Пользовательский разгон будет возможен во всех вышедших моделях девятисотой серии совокупно с материнскими платами, оснащёнными чипсетом X58.

Основной модельный ряд

Некоторые интернет-ресурсы предполагали, что i7 менее производителен в играх (из-за L3-кэша, у которого выше задержки перед L2-кэшем). В проведённых тестах i7 940 и QX9770 наблюдался паритет (в 2 играх верх одержал i7 940, ещё в двух — QX9770, при небольшой разнице в результатах).

В тесте Super PI 1M процессор i7 920, работавший на частоте 2,93 ГГц, прошёл тест за 14,77 секунды, тогда как QX9770 (3,2 ГГц) прошёл его за 14,42 секунды.

Факты 
 Защитная крышка процессоров состоит из никелированной меди, подложка — кремниевая, а контакты выполнены из позолоченной меди.
 Минимальная и максимальная температуры хранения Core i7 равны соответственно −55 °C и 70 °C.
 Core i7 способен выдержать до 934 Н статической и до 1834 Н динамической нагрузки.
 Максимальное тепловыделение десктопных процессоров Core i7 может достигнуть 150 Вт, в режиме бездействия оно составляет 12—15 Вт.
 Эффективность стандартного вентилятора Core i7 резко снижается, если температура внутри системного блока превышает 40 °C.

См. также 
 Core i3
 Core i5
 Core i9
 Список микропроцессоров Core i7

Примечания

Ссылки 
 SDK для процессоров семейства Intel® Core i7 
 Тест мобильного Core i7 
 Next Generation Intel Core Microarchitecture (Nehalem) Processors (Lecture)
 IDF: Inside Nehalem  
 Inside the Nehalem: Intel’s New Core i7 Microarchitecture 
 The Intel Core i7 Blog  

Intel
X86